Андре Агасси — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Томас Юханссон не защищал свой титул.

Посев 

  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
 ''' Андре Агасси (Титул)
  Марат Сафин (Третий раунд, отказ)
  Хуан Карлос Ферреро (Четвертьфинал)
  Карлос Мойя (Второй раунд)
  Роджер Федерер (Четвёртый раунд)
  Иржи Новак (Третий раунд)
  Альберт Коста (Третий раунд)
  Энди Роддик (Полуфинал)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Парадорн Шричапан (Второй раунд)
  Себастьян Грожан (Четвертьфинал)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Гильермо Каньяс (Второй раунд)
  Алекс Корретха (Первый раунд)
  Шенг Схалкен (Второй раунд)
  Гастон Гаудио (Второй раунд)
  Юнес эль-Айнауи (Четвертьфинал)
  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
  Ксавье Малисс (Третий раунд)
  Андрей Павел (Первый раунд, отказ)
  Евгений Кафельников (Второй раунд)
  Джеймс Блейк (Четвёртый раунд)
  Николас Лапентти (Третий раунд)
  Михаил Южный (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Первый раунд)
  Ян-Майкл Гэмбилл (Второй раунд)
  Фабрис Санторо (Третий раунд)
  Николя Эскюде (Третий раунд)
  Густаво Куэртен (Второй раунд)
  Райнер Шуттлер (Финал)
  Штефан Коубек ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые